Доброволье — название населённых пунктов на Украине:

 Доброволье — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Доброволье — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Доброволье — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Доброволье — в 1966-2004 гг. название села Богоявленка Марьинского района Донецкой области